Ланная — топоним

Украина 
 Полтавская область
 Ланная — село,  Карловский район
 Нижняя Ланная — село,  Карловский район
 Верхняя Ланная — село,  Карловский район